Марина Александровна Яковлева (род. 1 апреля 1959, Зима) — советская и российская актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (2000). Член партии «Единая Россия».

Биография 
Родилась 1 апреля 1959 года в Зиме.  

В 1980 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС, курс Б.Бибикова и С.Глушанского).

С 1982 года — актриса киностудии им. М. Горького. Тогда же сыграла роль учительницы в журнале «Ералаш» (сюжет «Давай меняться»).

В 1989—1990 годах — актриса театра «Школа современной пьесы» под руководством И. Райхельгауза.

С 1991 года — актриса Нового драматического театра. Но в 2004 году после смерти мастера актриса покинула театральный коллектив и стала появляться исключительно в антрепризных постановках: «Идеальная жена»; «Незамужняя женщина»; «Кадриль»; «У перекрёстка»; «Сыновья его любовницы»; «Хочу на Сейшелы» и «Замужние невесты».

Сыграла первую большую роль в фильме «Ветер странствий» (Марфутка).

В титрах некоторых фильмов указывалась как Марина Яковлева-Ростоцкая.

Чтобы обеспечивать детей, в 90-х она, будучи известной актрисой, работала даже Снегурочкой на ёлках.

Помимо работы в театре и кино вела в 2000—2001 годах на телевидении рубрику «Полезные советы» в программе ТНТ «Из жизни женщины».

В 2002 году в автомобильной аварии получила переломы тазовых костей. Актриса с трудом, но восстановилась после операции.

С 2011 года была ведущей программы «Новое утро» на ТВ-7.

С 2015 года совместно с Анной Березиной ведёт программу «Дамский калейдоскоп» на телеканале «РазТВ».

Личная жизнь 
 Первый муж — Андрей Ростоцкий (1980—2002).
 Второй муж — Валерий Сторожик (развелись в 1991).
 Дети — Фёдор (род. 1987), Иван (род. 1989).

Творчество

Роли в театре

Независимый театральный проект 
  — «Девичник. Посиделки с антрактом» по пьесе Лора Ш. Каннигем — Клер

Фильмография 
{{columns-list|2|
 1975 — Когда наступает сентябрь
 1978 — Ветер странствий — Марфутка
 1978 — Срочный вызов — Ксения
 1979 — Взлёт
 1979 — Моя Анфиса — Вера
 1979 — Прилетал марсианин в осеннюю ночь
 1979 — Санта-Эсперанса
 1979 — Сцены из семейной жизни — Катя Мартынова
 1980 — Гражданин Лёшка — Лариса
 1980 — Иначе нельзя — Феня
 1980 — Однажды двадцать лет спустя — Наташа, учительница, старшая дочь Кругловых
 1980 — Эскадрон гусар летучих — барышня на балу
 1980 — Корпус генерала Шубникова — старший сержант медицинской службы Маша Гаврилова
 1981 — Вакансия — Полинька
 1981 — Люди на болоте
 1981 — Сашка — Зина
 1981 — Цыганское счастье — Варька
 1981 — Шестой — Елизавета
 1982 — Предел желаний — Вера Аникина, воспитательница детского сада
 1982 — Серебряное ревю — Лена
 1982 — Дыхание грозы — Хадоська
 1982 — Анна Павлова — эпизод
 1983 — Водитель автобуса — Света
 1983 — Здесь твой фронт — Зинаида Маркелова
 1983 — Карантин — мама мальчика
 1983 — Молодые люди — Оля
 1983 — Обрыв — Марфинька
 1983 — Петля — Вера Топилина
 1983 — Утро без отметок — учительница Людмила Ивановна
 1983 — Признать виновным — Сафонова
 1984 — Благие намерения — Надежда, воспитательница
 1984 — Продлись, продлись, очарованье... — Люба
 1984 — За ночью день идёт — Женя Батюк
 1984 — Меньший среди братьев — Дорогавцева
 1984 — Дорога к себе — Клава
 1985 — Говорит Москва — Наташа Орлова
 1985 — Друзей не выбирают— Аня
 1985 — Матрос Железняк — Любка
 1985 — После дождичка в четверг — Жар-птица
 1985 — Снайперы — Надя Веткина
 1985 — Тайна золотой горы — Даша
 1985 — Зловредное воскресенье — учительница Любовь Ивановна
 1985 — Далёкий голос кукушки — Ксеня Ясько
 1986 — 55 градусов ниже нуля — Ася, жена Дмитрия 1986 — Капабланка — Вера 1986 — Михайло Ломоносов — Матрёна 1986 — Наградить (посмертно) — Лёлька-воровка 1986 — Сентиментальное путешествие на картошку
 1988 — Все кого-то любят — Катя 1988 — Раз, два — горе не беда! — Принцесса Мария-Луиза Ивановна 1989 — Стеклянный лабиринт — Надька 1990 — Система «Ниппель» — уборщица в исполкоме 1990 — Стервятники на дорогах — Ира 1992 — Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя — продавщица 1991 — Жажда страсти — первая горничная
 1994 — Один посреди России
 1994 — Тень Алангасара — Дыдык
 1995 — Маша и звери
 1996 — Клубничка — Маша
 1999 — Как сфотографировать жену, чтобы она не обиделась — жена
 1999 — Очаровательные негодники
 1999 — Шутить изволите?
 2000 — Лестница в небеса
 2001-2004 — Дружная семейка — Наташа
 2001-2008 — Тайны дворцовых переворотов. Фильмы 3-7 — Марфа Остерман
 2002 — Даша Васильева 2
 2002 — Марш славянки — Светлана, мать солдата Саши
 2002 — Русские амазонки — Лиза
 2002 — За кулисами — Валя
 2002-2004 — Тайный знак — Ирина Петровна Швиденко, мать Екатерины Александровны
 2002 — Упасть вверх — Светка
 2002 — «Черёмушки»
 2003 — История весеннего призыва
 2003 — Огнеборцы — Валькирия
 2003 — Тотализатор
 2003 — Участок — Желтякова
 2004 — Афромосквич — мама
 2004 — Диверсант — Клава
 2004 — Лабиринты разума — Пазл
 2004 — Московская сага — Агаша
 2004 — По ту сторону волков-2 — Акулова
 2004 — Нечаянная радость — Зина
 2005 — Сыщики-4 — Любовь Караваева
 2005 — Я не вернусь
 2005 — Никогда не разговаривайте с неизвестными — Алевтина, жена Осколкина
 2006 — Аэропорт-2 — Анастасия Николаевна, мать Наташи
 2006 — Бомж — Тамара
 2006 — Грозовые ворота — Рая
 2006 — Сёстры по крови — Анжела
 2007 — Жизнь врасплох — Ольга, мать Маши
 2007 — Ирония судьбы. Продолжение — жена обывателя
 2007 — Смокинг по-рязански — Любовь Никитична, мать Инны
 2008 — Тяжёлый песок — Катруся
 2008 — Выбор моей мамочки — Людмила Борисовна, мать Нины
 2008 — Москва улыбается — соседка
 2008 — Застава Жилина — мать Лизы Савиной
 2008 — Своя правда — мать Марины
 2008 — Шальной ангел — Лидия
 2009 — Легенда об Ольге
 2009 — Первая попытка — мать Сони
 2009 — Женщина желает знать… — Кира
 2009 — Хозяйка тайги — Зоя
 2010 — Анжелика — Катерина, мать Юли
 2010 — Маруся — тётя Паша
 2010 — Стройбатя — Жанна Васильевна Архипова
 2010 — Судьбы загадочное завтра — мать Ивана 2010 — Была любовь — мать Ани 2010 — Катино счастье — мать Кати 2011 — Гюльчатай — Галина Тимофеевна 2011 — Чужие мечты — Елена Васильевна, мать Алексея 2012 — Подари мне воскресенье — тётя Лена 2012 — Последняя жертва — Нина Ивановна, мать Юли 2013 — Гюльчатай. Ради любви — Галина Тимофеевна, мать Вити 2013 — До смерти красива — Татьяна Николаевна 2013 — Поговори со мною о любви — Наталья Фёдоровна Петрунина 2013 — Любовь — не картошка — Лизка 2014 — В спорте только девушки — мама Феди 2014 — Женщины на грани — Клавдия Фаддеевна 2014 — Мой любимый папа — Надежда Васильевна 2014 — Частный детектив Татьяна Иванова — Шура Шубина 2014 — Чужая жизнь — Татьяна Калашникова 2015 — Мамочки — Белоусова 2016 — Двойная жизнь — Ольга Петровна 2016 — Жемчуга — няня 2017 — Серебряный бор — Валентина 2018 — Старушки в бегах — Катерина Львовна 2018 — Сезон дождей
 }}

 Признание и награды 
 Заслуженная артистка России (2000) — за заслуги в области искусства''

Диплом КФ в Хмельницком (1985, за роль в фильме «Благие намерения»).

Приз за лучшую женскую роль на ВКФ "Сказка" во Фрунзе (1986, за роль в фильме «После дождичка, в четверг»)

Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России на КФ "Созвездие" (1995, за роль в фильме «Тень Алангасара»)

Приз за лучшее исполнение женской роли на КФ "Артек" (1996, за роль в фильме «Маша и звери»)

Приз за лучшую женскую роль второго плана на МКФ "Стожары" в Киеве (2002, за роль в фильме «Упасть вверх»)

Примечания

Ссылки 
 
 Марина Яковлева в ruskino.ru
 Марина Яковлева на «КТО ЕСТЬ КТО?»

Выпускники ГИТИСа
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Персоналии:Школа современной пьесы
Актёры и актрисы Московского Нового драматического театра
Члены «Единой России»